

Localidades

Ruston (Luisiana)
Ruston (Washington)

Desambiguações de topônimos